Condado de Bourbon puede hacer referencia a:

Condado de Bourbon, en Kansas, Estados Unidos.
Condado de Bourbon, en Kentucky, Estados Unidos.